Surf's Up (Beach Boys), een album uit 1971 van The Beach Boys
Surf's Up (lied), een lied van dit album
Surf's Up (film), een computeranimatiefilm uit 2007
Surf's Up (computerspel), een videospel gebaseerd op bovengenoemde film
Surf's Up! (David Thomas), het tweede album van David Thomas en Two Pale Boys
"Surf's Up!", een single uit 1995 van Warren DeMartini